Tjeckien deltog första gången som självständig nation vid olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer och de har medverkat i alla olympiska spel sedan dess. Före 1994 tävlade de tjeckiska idrottarna först för Böhmen (1900 till 1912) och därefter för Tjeckoslovakien (mellan 1920 och 1992).

Tjeckien har totalt vunnit 49 medaljer (33 sommar och 16 vinter).

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor 

Tjeckien i olympiska spelen